Muziek
 Shots (Neil Young) (1981), een lied van Neil Young
 Shots (Imagine Dragons) (2015), een single van de Imagine Dragons
Overig
 Shot (film), een beeldinstelling in een film
 Shot (2017), Amerikaanse film uit 2017 
 Shot (hoeveelheid), een maat die voor gedistilleerde dranken wordt gebruikt.
 Studenten Hockey Vereniging Tilburg, (Shot) een studentenhockey Vereniging uit Tilburg.
 Studenten Harmonie Orkest Twente (SHOT), een harmonieorkest uit Enschede.